O torneio individual feminino do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 ocorreu entre 18 e 22 de agosto no Ginásio da Universidade de Pequim. Setenta e duas mesa-tenistas de 48 países estiveram competindo nos Jogos.

Medalhistas

Resultados

Fases preliminares

Fases finais

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008